Il doppio maschile dell'Adidas International 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Donald Johnson e Jared Palmer erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Paul Hanley e Nathan Healey hanno battuto in finale 7–6 (7–3), 6–4 Mahesh Bhupathi e Joshua Eagle.

Teste di serie
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (semifinali)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinali)
 Mahesh Bhupathi /  Joshua Eagle (finale)
 Martin Damm /  Cyril Suk (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Adidas International 2003
ATP Tour 2003